Cette page contient les pages d'homonymie de Alvand et Alwand.

Plusieurs lieux ainsi que des personnes portent le même nom Alvand ou Alwand en persan  en turc : Elvend.

Toponyme 

villages
 Alvand, village de la province de Qazvin en Iran proche d'un sommet appelé Alvand Dagh ;
 Alvand, village de la province de Kohkiluyeh-o-Boyer Ahmad en Iran ;
 Alvand, village de la province de Khorasan-e-razavi en Iran ;
 Alvand, village à 5 km au sud-est de Khânaqîn de la province de la Dîyâlâ en Irak ;

autres
 Alvand ou Kuh-e Alvand, massif montagneux de la province de Hamedan en Iran ;
 Alvand ou Alvand Dagh, massif montagneux de la province de Qazvin en Iran ;
 Alvand ou Alvand Rud, rivière de la province de Hamedan en Iran, affluent de la Diyala affluent du Tigre.

Personne 
Alwand peut désigner :
 Alwand (1498-1504), chef des Turcomans Moutons Blancs en Azerbaïdjan iranien puis à Diyarbakir.

Homonymie de toponyme